Kronberg (berg), een berg in Zwitserland
Kronberg (Neder-Oostenrijk), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Kronberg im Taunus, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen

Personen met de achternaam Kronberg
Julius Kronberg, een Zweedse kunstenaar